hakka nyelv
 hakka nép